Хардинг може да се отнася за:
 Хора
 Уорън Хардинг (1865-1923), американски политик

 Окръзи в САЩ
 Хардинг (окръг, Ню Мексико)
 Хардинг (окръг, Южна Дакота)